Miejscowości w Polsce:
 Gałków Duży
 Gałków Mały
Zobacz też Gałkówek